Kantele, snaarinstrument, in Estland 'kannel' genoemd
Theophilus Van Kannel, uitvinder uit de Verenigde Staten